Nervus femoralis, een zenuw in het bovenbeen
Arteria femoralis, een slagader in het bovenbeen